Govinda (Bombay, 21 december 1963) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Govinda zijn ouders waren acteur Aroon en actrice-zangeres Nirmala Devi. Na Govinda's studie adviseerde zijn vader om een filmcarrière te beginnen. Na het zien van de film Disco Dancer oefende hij danspasjes en stuurde hij videobanden rond om zichzelf te promoten, hij kreeg twee reclamespotjes aangeboden. Ook werd hem de rol van Abhimanyu aangeboden voor de televisieserie Mahabharata (1988), hij had al zijn auditie gedaan toen zijn oom hem de hoofdrol aanbood in Tan-Badan. Snel volgde het aanbod voor Love 86 en Ilzaam. Het laatst genoemde werd als eerste uitgebracht. Govinda werd al gauw een bekend gezicht in de filmindustrie, zijn danspasjes viel goed bij het publiek. Halverwege de jaren '90 startte zijn samenwerking met regisseur David Dhawan wat van Govinda een succesvolle komiek maakte. Vanaf 2000 ging het bergafwaards met zijn carrière, de negatieve rol die hij neerzette in Shikari werd goed ontvangen ondanks dat de film het niet goed deed.
Govinda startte in 2004 naast films ook een carrière in de politiek. Hij is tevens de oom van acteur-komiek Krushna Abhishek.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur